Il singolare del Barcelona Ladies Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Neige Dias era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Tine Scheuer-Larsen.

Arantxa Sánchez hanno battuto in finale 6–2, 5–7, 6–1 Helen Kelesi.

Teste di serie

  Helen Kelesi (finale)
  Arantxa Sánchez (campionessa)
  Jana Novotná (semifinali)
  Sylvia Hanika (quarti di finale)

 Raffaella Reggi (quarti di finale) 
 Judith Wiesner (primo turno) 
 Barbara Paulus (secondo turno) 
 Neige Dias (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 1989